Dausend ist der Familienname folgender Personen:
 Felix Dausend (* 1988), deutscher Fußballspieler 
 Gerd-Michael Dausend (1952–2019), deutscher Musiker, Gitarrist und Hochschulprofessor
 Hugo Dausend (1882–1940), deutscher Franziskaner und Kirchenhistoriker 

Siehe auch:
 Tausend (Begriffsklärung)